Narciso de lechuguilla puede referirse a:
 El nombre común de la planta Narcissus poeticus.
 El nombre común de la planta Narcissus pseudonarcissus.